Nell Hall e Harry Hopman hanno battuto in finale Marjorie Cox e Jack Crawford 11-9, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Louise Bickerton /  Jack Willard (semifinali)
 Mall Molesworth /  John Grinstead (quarti di finale)

 Daphne Akhurst /  Gar Moon (semifinali)
 Kath Le Messurier /  Don Turnbull (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1930